Sphaerosoma, genere di funghi della famiglia Pyronemataceae
Sphaerosoma, genere di coleotteri della famiglia Alexiidae